Jardim Higienópolis é um bairro localizado na zona central da cidade de Londrina . Neste bairro ficam localizados o Colégio Vicente Rijo, o Cemitério João XXIII e o Ginásio de Esportes Moringão. Sua linha divisória mais conhecida é a rotatória da Avenida Higienópolis com a Juscelino Kubitschek.

Principais Vias
 Av. Aminthas de Barros
 Avenida Higienópolis
 Av. Juscelino Kubitschek
 R. Gomes Carneiro
 R. Guararapes

Subdivisões

 Parque Bela Vista
 Parque Canaã
 Parque do Lago Juliana
 Jardim Higienópolis 1
 Jardim Higienópolis 2
 Jardim Ipanema
 Jardim Lilian
 Vila Assis
 Vila Francisconi
 Vila Higienópolis
 Vila Pimenta
 Vila Rezende

H